Пономарёва — женская форма русской фамилии , а также топоним.

 Известные носители 
 
 
 Пономарёва, Варвара Витальевна (род. 1960) — российский историк.
 Пономарёва, Диана Игоревна (род. 1998) — российская футболистка.
 
 
 Пономарёва, Лариса Николаевна (род. 1949) — российский государственный деятель, член Совета Федерации.
 Пономарёва, Маргарита Анатольевна (1963—2021) — советская и российская, легкоатлетка.
 
 Пономарёва, Наталья Петровна (1895—1941) — советская художница.
 Пономарёва, Нина Аполлоновна (1929—2016) — советская метательница диска.
 Пономарёва, Ольга Васильевна (род. 1934) — советский и российский культурный деятель.
 Пономарёва, Светлана Викторовна (род. 1976) — российская писательница.
 Пономарёва, Софья Дмитриевна (1794—1824) — хозяйка литературного салона («С.Д.П.»), литератор-любитель.
 Пономарёва, Тамара Алексеевна (урожд. Бердюгина; 1939—2007) — поэт, писатель, публицист, автор популярных песен, кинодраматург, киноактёр.

Двойные фамилии 
 Соколова-Пономарёва, Ольга Дмитриевна (1888—1966) — советский педиатр. Населённые пункты 
 Пономарёва — деревня в Жигаловском районе Иркутской области России.
 Пономарева — деревня в Заводоуковском районе Тюменской области России.

 Примечания